World Matchplay 2008 was de 15de editie van de World Matchplay dat werd georganiseerd door de Professional Darts Corporation. het toernooi vond plaats van zondag 20 juli tot en met zaterdag 26 juli 2008 in Blackpool. Het toernooi werd gewonnen door Phil Taylor die in de finale James Wade met 18-9 versloeg.

Speelschema

Prijzengeld 
Het World Matchplay Darts 2008 had een totale prijzenpot van £300,000.

 Winnaar - £60.000;
 finalist - £30.000;
 Halvefinalisten - £17.000;
 Kwartfinalisten - £12.000;
 Verliezers tweede ronde - £8.000;
 Verliezers eerste ronde - £4.000;
 negendarter - £10.000.

Darts in 2008
2008